«Legacy» puede referirse a:

Cómics 
 Legacy alias utilizado por Genis-Vell, más conocido como Capitán Marvel

Cine y televisión  
 Legacy (1998), película protagonizada por David Hasselhoff y Donita Rose;
 Legacy (2000), película documental;
 Tron: Legacy (2010), película protagonizada por Garrett Hedlund, Jeff Bridges y Olivia Wilde
 Legacy (2010), película protagonizada por Idris Elba;
 Legacy (1998-1999), serie de TV;
 Legacy, episodio (T03E04) de Stargate SG-1.

Música 
Cantantes
 Legacy (1991-), rapero y productor estadounidense.
 Legacy, rapero del dúo New Boyz.

Álbumes
 Legacy (1983), álbum de Lenny Breau;
 Legacy (1989), álbum de Poco;
 Legacy (2000), álbum de Jimmy D. Lane;
 Legacy (2001), álbum de Shadow Gallery;
 Legacy (2002), álbum de Doc Watson;
 Legacy (2002), álbum de The Flyin' Ryan Brothers;
 Legacy (2004), álbum de The Temptations;
 Legacy (2005), álbum de Upper Hutt Posse;
 Legacy (2005), álbum de Madball;
 Legacy (2006), álbum de Akir;
 Legacy (2008), álbum de Girlschool;
 Legacy (2016), álbum de Myrath.
 Legacy (2017), álbum de Planetshakers.

Canciones
 Legacy (2013), canción del DJ Nicky Romero.

Lugares
 Legacy Tower  rascacielos en Chicago, Estados Unidos.